Opposite Office ist ein deutsches Architekturbüro, das 2017 von Benedikt Hartl in München gegründet wurde. Es ist bekannt für seine unkonventionellen Entwürfe und hat sich darauf spezialisiert, politische und soziale Themen in seine Projekte zu integrieren.

Gründer 
Benedikt Hartl studierte Architektur an der AHO Oslo, Ardhi University und TU München. Nach dem Diplom 2012 an der TU München arbeitete er bei Peter Haimerl, Palais Mai und in Zürich und Paris. Hartl lehrte von 2013 bis 2015 bei Uta Graff, von 2017 bis 2022 bei Florian Musso und seit 2022 bei Jeanette Kuo an der TU München. Seit 2014 hat er einen Lehrauftrag an der Hochschule Weihenstephan-Triesdorf und hat 2023 er eine Gastprofessur an der Arusha Technical College inne.

Arbeiten 

 Affordable Palace
 Covid-19-Superhospital BER
 Capitol Castle
 Nord Stream 3.
 Castello Congresso
 Slawa Ukrajini

Wirken 
Die teilweise utopischen oder dystopischen Projekte sind radikal und wurden in über 100 Ländern veröffentlicht. Das Projekt Affordable Palace wurde u.a. in den 8-Uhr Nachrichten von France 2 gezeigt. Benedikt Hartl wurde vom Spiegel als Öko- und Sozialaktivist bezeichnet.

Die Arbeiten von Opposite Office, wurden international auf Aufstellungen in England, Georgien, Italien, Israel, Norwegen, Südkorea und Tanzania gezeigt. Benedikt Hartls aktivistischen Projekten sind teilweise sehr politisch, erzeugen meist eine große mediale Öffentlichkeit und tragen so zu einer gesellschaftlichen Debatte bei.

International Aufsehen erregte Opposite Office 2019 mit der Veröffentlichung von Plänen über den Umbau des Buckingham Palasts in 50.000 Sozialwohnungen um so der britischen Wohnungsnot zu entgegnen. 

Der 2020 dem deutschen Gesundheitsministerium vorgelegte Entwurf “COVID-19 Superhospital BER” den damals noch seit 2006 im Bau befindlichen Berliner Flughafen in ein Krankenhaus für Coronapatienten umzuwandeln wurde ebenfalls über Europa hinaus  diskutiert.

Auszeichnungen und Preise 

 2019: 1. Preis – Social Design Award des Spiegels
 2021: Special Mention – Europan 16 für Living Cities
 2021: Berlin Design Award Silver
 2022: Nominierung – Förderpreis für Architektur der Landeshauptstadt München
 2022: 1. Preis Leading Innovators in Activist Architecture
 2023: Berlin Design Award Gold

Filmografie 

 Capriccio-Folge, Bayerischer Rundfunk
 The radical Architecture of Benedikt Hartl, Arts & Culture, Deutsche Welle

Interviews & Vorträge 

 2019: The power of speculative Design - Victoria & Albert Museum London
 2020: Zeit für radikale Ideen - Archithese Schweiz
 2020: Interview in der Süddeutschen Zeitung zum Projekt Covid-19-Superhospital BER
 2021: Benedikt Hartl über eine postpandemische Architektur - Architektur der Zukunft - Opposite Office
 2021: Lecture Series FALL 2021 - Benedikt Hartl
 2021: The Opposite Of Architecture - Confluence Institute for Innovation and Creative Strategies in Architecture Paris bei Odile Decq
 2021: SINGULARCH, Bratislava - opposite
 2022: Podcast auf Baunetz

Ausstellungen 

 2010: AHO, Oslo
 2011: TU München
 2018: Architekturgalerie am Weißenhof
 2019: Victoria & Albert Museum, London
 2019: The Glasgow Institute of Architects, Glasgow
 2020: Archiv der Zukunft, Lichtenfels
 2021: Biennale di Venezia, Giudecca Art District
 2022: Museum Penzberg
 2022: Lothringer13, München
 2022: Architekturgalerie München

Bücher 

 mit Benedict Esche (Hrsg.): REMINISCENCE. ea Edition Architektur, München, 2016
 Affordable Housing: Cost-efficient Models for the Future (Detail Special), 2019

Literatur 

 Architectural Digest, Archithese, Baumeister B6/2011, Baunetz, Bauwelt 21/2011, 5/2019, 3/2021, BR Fernsehen, Chosun Ilbo, Daily Mail, DELFI, Detail, Dezeen, Fast Company, France 2, Hallo München, Hochparterre, La Razón, Le petit journal, Marie Claire, Münchner Merkur, Ostthüringer Zeitung, Perspective, Süddeutsche Zeitung 256/2010, 22/2019, Spiegel, Spiegel Wissen 4/2019, taz, Thüringer Allgemeine, Ukrinform, Werk, Bauen + Wohnen 4/2019, Wettbewerbe aktuell 1/2019

Weblinks 

 Website
 Instagram

Einzelnachweise 

Architekturbüro (München)
Gegründet 2017